Vorrei sapere/Viva la notte – singolo di Fabio del 1968
 Vorrei sapere – singolo di Riccardo Maffoni del 2008